High Raise ist der Name folgender Berge in England.
 High Raise (High Street), nördlich des High Street und östlich von Hayeswater.
 High Raise (Langdale), nördlich der Langdale Pikes und westlich der Dumail Raise.
 High Raise (Wellhope Moor), auf der Grenze von Cumbria und Northumberland am Wellhope Moor